Gerrit Fikkert (jurist) (1911-2008), Nederlands jurist en politicus
 Gerrit Fikkert (scheidsrechter), Nederlands voetbalscheidsrechter